NBM steht für:
 NBM Publishing, ein amerikanischer Comicverlag
 National Building Museum, in Washington, D.C.
 NDM (Automobilhersteller), ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller mit Markennamen NBM
 Nichtbuchmaterialien, auch kurz Non-Books genannt – bibliothekarischer Fachbegriff für Medien wie Mikrofilme, Plakate, Photos, Karten, CD-ROMs/DVDs, Hörbücher
 Niederbayerischer Bauern- und Mittelstandsbund, eine ehemalige bayerische Partei 
 N-Bahn-Magazin, eine 2–3 monatlich erscheinende Modellbahnzeitschrift des  Verlagshauses GeraNova Bruckmann (bis Sept. 2014 im Alba Verlag erschienen)
 Neo Black Movement of Africa

nbm steht für:
 Ngbaka Ma’bo (ISO-639-3-Code), ubangische Sprache der Mbaka in der Zentralafrikanischen Republik und im Nordwesten des Kongo

Abkürzung